Кубок обладателей кубков КОНКАКАФ 1998 — 7-й (3-й подряд не завершённый) и последний розыгрыш турнира. Матчи были сыграны с 18 марта по 26 августа 1998 года.

Зональный этап

Северная зона 

Сведений о сыгранных матчах и участниках нет.

Центральная зона

Группа «A»

Группа «B» 

В группе были следующие клубы:
 Платенсе
 Дирианген
 Эредиано
 Тауро
Ни один матч не был сыгран до отмены турнира.

Карибская зона 

Сведений о сыгранных матчах и участниках нет.

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

КОНКАКАФ